Bluegrass, în limba română; iarbă albastră, se referă, în sensul originar al noțiunii, la câteva specii de iarbă ale genului Poa, dintre care cea mai cunoscută este Kentucky bluegrass, iarba albastră de Kentucky''.

Termenul a fost folosit pentru a descrie diferite lucruri caracterisrice regiunii unde această varietate de iarbă este comună.

 Bluegrass State, numele de alint al statului Kentucky
 Regiunea Bluegrass, regiune a Statelor Unite centrată în statul Kentucky
 Muzică bluegrass, formă mai veche a muzicii americane populare cu origini în muzica populară a celor patru națiuni ale insulelor britanice la care s-au adăugat influențe de jazz și blues
 Bluegrass & Backroads, spectacol de televiziune despre oamenii și locurile Regiunii Bluegrass

Localitate  

 Blue Grass, Iowa, orășel din Iowa

Nume proprii
Termeni englezești
Substantive comune